Sven Lundgren kan avse:

Sven Lundgren (politiker) (1888–1953) ,en svensk förbundsordförande och politiker (socialdemokrat)
Sven Lundgren (friidrottare) (1896–1960), en svensk medeldistanslöpare
Sven Lundgren (friidrottare 1950-tal) (1929–2005), en svensk idrottsman (långdistanslöpare)
Sven Lundgren (mångkampare) (1901–1982), en svensk friidrottare, mångkamp och 110 meter häck